Колкер — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Колкер, Ава (род. 2006) — американская юная актриса и модель.
 Колкер, Александр Наумович (род. 1933) — российский композитор.
 Колкер, Аркадий Михайлович (род. 1948) — российский химик.
 
  (род. 1948) — американский дипломат, посол США в Буркина-Фасо (1999—2002) и Уганде (2002—2005).
 Колкер, Дмитрий Борисович (1968—2022) — российский физик.
 Колкер, Иосиф Григорьевич (1918—2005) — советский и российский физик.
  (род. 1980) — канадская гребчиха, участница летних Олимпийских игр (2004, 2008).
 Колкер, Юрий Иосифович (род. 1946) — русский поэт.